Stefanos Tsitsipas var regerande mästare, men valde att inte deltaga detta år.

Denis Shapovalov vann sin första singeltitel på ATP-touren efter att ha besegrat Filip Krajinović med 6–4, 6–4 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Grigor Dimitrov (Andra omgången)
 Taylor Fritz (Andra omgången)
 Denis Shapovalov (Mästare)
 Pablo Carreño Busta (Semifinal)
 Reilly Opelka (Första omgången)
 Fernando Verdasco (Drog sig ur)
 Dan Evans (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Tommy Paul (Kvalificerad)
  Alexei Popyrin (Kvalificerad)
  Chung Hyeon (Första kvalomgången)
  Gianluca Mager (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Dennis Novak (Kvalificerad)
  Yūichi Sugita (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Ernests Gulbis (Första kvalomgången, utgick)
  Oscar Otte (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)

Kvalificerade
  Tommy Paul
  Alexei Popyrin
  Cedrik-Marcel Stebe
  Dennis Novak

Lucky losers
  Oscar Otte
  Yūichi Sugita
  Gianluca Mager

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Stockholm Open 2019 – Singel
2019 – Singel